Александр Барсов: Барсов, Александр Андреевич (1823—1908) — русский генерал от артиллерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Барсов, Александр Дмитриевич (ум. ок. 1800) — магистр философии и свободных наук, переводчик учебников математики.